Municipio de St. Vincent puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de St. Vincent (condado de Conway, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de St. Vincent (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.